Carobia tuberculata är en ringmaskart. Carobia tuberculata ingår i släktet Carobia och familjen Phyllodocidae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 C. t. suchumica
 C. t. typica
 C. t. jaltensis
 C. t. kerczensis

Källor 

Havsborstmaskar
tuberculata